Le mot bouton peut avoir plusieurs significations :
 en couture, un bouton, dans la mode, un bouton de manchette ;
 en électricité, le mot bouton peut être synonyme d'interrupteur ;
 en informatique, un bouton est un élément d'une interface graphique permettant d'exécuter des fonctions ;
 en anatomie, un bouton est une petite tumeur cutanée ;
 en botanique : 
 le mot bouton peut être synonyme de bourgeon, qui désigne l'extrémité d'une plante,
 bouton d'or, nom d'une plante à fleur ;
 en neurologie, les boutons synaptiques sont les extrémités d'un neurone;
 en vénerie, bouton est synonyme de membre d'un équipage.
 en serrurerie, un Bouton est une poignée qui permet de tirer une porte ou un tiroir

Patronyme 

Alphonse Bouton (1908-1989), rameur d'aviron français ;
Anaïs Bouton (1970-), journaliste française ;
 Charles Marie Bouton (1781-1853), peintre français ; 
 Daniel Bouton (1950-), haut fonctionnaire et banquier français ;
 Éloïse Bouton, militante féministe ;
 Georges-Thaddée Bouton (1847-1938), cofondateur de De Dion-Bouton, constructeur automobile français ;
 Louis Bouton (1799-1878), botaniste mauricien ;
 Maurice Bouton (1892-1965), rameur français, médaillé olympique ;
 Noël Bouton de Chamilly (1636-1715), maréchal de France ;
 Victor-Nicolas Bouton (1819-1901), pamphlétaire, écrivain paléographe et poète français.

Culture 
  est le titre de plusieurs œuvres (roman et films et courts-métrages).

Toponyme

États-Unis 
 Bouton, ville de l’Iowa.

France 

Bouton figure dans le nom de deux communes françaises :
 Linières-Bouton, dans le département de Maine-et-Loire ;
 Villers-Bouton, dans le département de la Haute-Saône.

Autre 

Bouton est aussi, avec Boutton, une des anciennes graphies de l'île de Buton, une île au sud de Célèbes, en Indonésie.

Homonymie de patronyme